Pido peut désigner :

 Pido, commune espagnole située dans la municipalité de Camaleño ;
 Pido, surnom attribué à Éric Fraticelli, humoriste et acteur français originaire de Corse.